Rozier ist der Familienname folgender Personen:

 François Rozier (1734–1793), französischer Botaniker und Agrarwissenschaftler
 Gilles Rozier (* 1963), französischer Schriftsteller
 Jacques Rozier (* 1926), französischer Filmregisseur
 Jean-François Pilâtre de Rozier (1754–1785), französischer Physiker und Ballonfahrer
 Joseph Rozier (1924–1994), französischer Geistlicher, Bischof von Poitiers
 Kimika Rozier (* 1989), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Marcel Rozier (* 1936), französischer Springreiter
 Philippe Rozier (* 1963), französischer Springreiter
 Terry Rozier (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler
 Thierry Rozier (* 1964), französischer Springreiter

Rozier ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Le Rozier, Gemeinde im Département Lozère
 Rozier-Côtes-d’Aurec, Gemeinde im Département Loire
 Rozier-en-Donzy, Gemeinde im Département Loire

Sonstiges:
 Rozier-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Rozière (Begriffsklärung)
 Rozières
 Rosier